Au sens premier, le mot appellation désigne l'action consistant à appeler quelqu'un ou quelque chose. En particulier ce mot peut désigner :
 en droit, l'appel d'un jugement ;
 action de donner un nom, et notamment de désigner un produit agricole, fermier, artisanal ou industriel récolté, transformé ou fabriqué dans un lieu ou pays déterminé : l'appellation d'origine dont certaines peuvent faire l'objet de protections d'emploi commercial par le biais de labels officiels comme l'Appellation d'origine contrôlée (AOC) ou l'Appellation d'origine protégée (AOP).